Holländerhaus steht für:
Holländerhaus (Berlin-Niederschönhausen)
Maison de l’Astronome, Frankreich